John Kenrick – storico inglese
 John Kenrick – storico inglese